Лос Герерос има више значења:

 Лос Герерос (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Герерос (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Герерос, Ел Фондо (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Герерос (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику